Yuanshi bezeichnet:

 Yuanshi (元氏县), Kreis in der chinesischen Provinz Hebei
 Yuanshi (Songzi) (宛市镇), Großgemeinde der Stadt Songzi in der chinesischen Provinz Hubei
 Yuanshi, chinesisches Geschichtswerk, die Geschichte der Mongolen-Dynastie